Леви, Александр:
 Леви, Александр (1883—1943) — немецкий и израильский архитектор.
 Леви, Александр — радиоведущий, обозреватель техно-гаджетов.